Муравьиха — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Входит в состав Суроватихинского сельсовета.

География 
Находится в 14 км от Дальнего Константинова и в 62 км от Нижнего Новгорода.

История 
В «Списке населённых мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как разноведомственная деревня при ручье и колодцах в 65 верстах от Нижнего Новгорода. В деревне насчитывалось 111 дворов и проживал 591 человек (292 мужчины и 299 женщин). В национальном составе населения преобладали терюхане.

Образование 
Церковно-приходская школа появилась в Муравьихе в 1896 году. В наши дни Муравьихинская средняя школа располагается в здании 1939 года постройки, возведённом из кирпичей, оставшихся после разрушения местной церкви.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  97 % из 820 человек.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Дальнеконстантиновского района